Division I i ishockey 1968-69 var den 48. sæson af den bedste svenske ishockeyliga. Det var samtidig turneringen om det 45. svenske mesterskab i ishockey for mandlige klubhold. De 16 deltagende klubber var opdelt i to regionale puljer med otte hold i hver, og i hver pulje spillede holdene en tredobbeltturnering alle-mod-alle, hvilket gav 21 grundspilskampe til hvert hold. De fire bedste hold fra hver pulje gik videre til slutspillet om mesterskabet, der blev afviklet som en enkeltturnering alle-mod-alle med syv spillerunder. De to lavest placerede hold i hver grundspilspulje rykkede direkte ned i Division II.

Mesterskabet blev vundet af Leksands IF, som blev svenske mestre for første gang. Klubben endte grundspillet som nr. 3 i Division I Nord, og i SM-serien opnåede holdet 10 point efter fire sejre, to uafgjort og et enkelt nederlag, hvilket var nok til at vinde mesterskabet med et points forspring til de forsvarende mestre fra Brynäs IF og Västra Frölunda IF, og to point foran AIK og Södertälje SK. Med fem hold inden for to point var det den mest jævnburdige SM-serie i mands minde.

Brynäs IF og Västra Frölunda IF vandt sølv- og bronzemedaljerne. De hold var blevet nr 1 og 2 i Division I Syd og opnåede begge 9 point i SM-serien. Deres indbyrdes placering på anden- og tredjepladsen i slutspillet blev afgjort af, at Brynäs IF's målforskel (+15) var ét mål bedre end Västra Frölunda IF's (+14). Dermed vandt Brynäs IF SM-medaljer for sjette sæson i træk, mens Västra Frölunda IF vandt SM-medaljer for femte sæson i træk og for sjette gang i alt.

Grundspil 

Division I var opdelt i to regionale puljer, Nord og Syd, med otte hold i hver. I hver pulje spillede holdene en tredobbeltturnering alle-mod-alle, hvorefter de fire bedste hold gik videre til mesterskabsslutspillet, SM-serien, mens de to lavest placerede hold i hver pulje rykkede ned i Division II.

Division I Nord

Division I Syd

SM-serien 

SM-serien var slutspillet om mesterskabet og havde deltagelse af de fire bedst placerede hold i hver af de to regionale Division I-kredse. De otte hold spillede en enkeltturnering alle-mod-alle. Holdene, der endte på første- eller andenpladsen i deres grundspilspulje fik fire hjemmekampe, mens holdene, der var sluttet på tredje- eller fjerdepladsen i grundspillet måtte nøjes med tre hjemmekampe.

Spillere 

Leksands IF's mesterhold bestod af følgende spillere:
 Christer Abrahamsson (1. SM-titel)
 Thommy Abrahamsson (1. SM-titel)
 Gunnar Andersson (1. SM-titel)
 Folke Bengtsson (1. SM-titel)
 Kjell Brus (1. SM-titel)
 Bo Englund (1. SM-titel)
 Lennart Gustafsson (3. SM-titel, de to første titler blev vundet for Brynäs IF)
 Hans Jax (1. SM-titel)
 Jan Olov Kroon (1. SM-titel)
 Roger Lindqvist (1. SM-titel)
 Gunnar Mårs (1. SM-titel)
 Ulf Mårtensson (1. SM-titel)
 Nils Nilsson (1. SM-titel)
 Lars-Erik Sjöberg (1. SM-titel)
 Olle Sjögren (1. SM-titel)
 Dan Söderström (1. SM-titel)
 Mats Åhlberg (1. SM-titel)

Kilder 
 Hockeyarchives - Championnat de Suède 1968/69  
 Ishockeytabeller - 1968-69  
 Svenska Ishockeyförbundet - Historik - Nationellt  
 Djurgården Hockey - Historia - 1960-1969  
 Hammarby IF - Historia - 1968/69  
 Frölunda Indians - Vår historia - Alla säsonger  
 Svenskhockey.com - Allsvenskan 1968/69

Noter 

1968-69
1968-69
Ishockey i 1968
Ishockey i 1969